Halsten kan syfta på

 Halsten (född cirka 1050, död okänt år), svensk kung som regerade i Sverige efter år 1067, troligen fram till omkring 1070
 Halsten Peterssons ätt – ett nutida konventionellt namn på en svensk medeltida frälseätt
 Halsten Petersson (halv lilja) (halv lilja), förde i vapnet en halv lilja.
 Halsten Petersson (båt) till Äpplaholm och Släthult, väpnare och domhavande i Småland, förde i vapnet en båt. Gift 1) med gift med Kristina Jonsdotter 2) med Katarina Svensdotter (Sparre av Hjulsta och Ängsö).